

Sigle 
 SJD – abbreviazione per Scientiae Juridicae Doctor o Doctor of Juridical Science, titolo di studio anglosassone

Codici 
 SJD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Los Cabos, San José del Cabo (Messico)
 sjd – codice ISO 639-3 della lingua sami di Kildin